Арко има више значења:
 Арко (Тренто), је насеље у Италији у округу Тренто, региону Трентино-Јужни Тирол
 Арко (Ајдахо), град је у америчкој савезној држави Ајдахо
 Арко (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота